Constellation se poate referi la:
 Vertu Constellation
 Vertu Constellation Quest
 Vertu Constellation Ayxta
 Vertu Constellation 2006